Гран-при США-Запад 1980 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе в Лонг-Бич 30 марта 1980 года.

Гонка 

 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Rob Walker (July, 1980). "5th Гран-при США: Winner Takes All". Road & Track, 146-151.

Гран-при США-Запад
События 30 марта
Март 1980 года
1980 год в Калифорнии